Анджелина:
 Анджелина — женское имя.

 Персоналии
 Анджелина Лав (род. 1981) — канадская профессиональная рестлерша.
 Анджелина Джордан (род. 2006) — норвежская певица.
 Анджелина Кастро (род. 1982 года) — кубинско-американская порноактриса. 
 Ева Анджелина (род. 1985) — американская порноактриса.
 Анджелина Джонсон — персонаж серии романов о Гарри Поттере.
 Анджелина — округ в Техасе, Соединённые Штаты Америки.

См. также 
 Анжелина (значения)
 Ангелина (значения)